La Higuerita puede referirse a:

El nombre con que se conocía la actual ciudad española de Isla Cristina hasta 1802, fundada como La Higuerita en 1755.
La Real Isla de la Higuerita, nombre que adopta la villa de La Higuerita (Isla Cristina) en 1802 al obtener independencia administrativa.
La Higuerita, barrio de San Cristóbal de La Laguna, en las Islas Canarias (España).
La Higuerita, localidad de la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, Chile.
El periódico La Higuerita, decano de la prensa onubense y tercero en antigüedad de Andalucía.